Rue Frontenac peut faire référence à :

La rue Frontenac, une rue d'axe nord-sud de la ville de Montréal, au Québec,
Rue Frontenac, un journal syndical des employés en lock-out du Journal de Montréal.

Frontenac